Фаркадон — греческий топоним. Может означать:

 Фаркадон — малый город.
 Фаркадон (дим) — община.